El término trueno puede referirse:

Botánica
a trueno, el nombre común, en México, de Ligustrum vulgare;
al nombre común de la planta Silene vulgaris;

Meteorología
al trueno, un fenómeno meteorológico en forma de sonido que se produce cuando un rayo produce una onda de choque.

Música 

 Trueno es un rapero y freestyler argentino.